У этого слова могут быть различные значения:
 «Робур-Завоеватель» — роман французского писателя Жюля Верна.
 «Robur» (грузовой автомобиль) — марка грузовиков, выпускавшихся в ГДР.
 Robur Carolinum  — отменённое созвездие южного полушария неба.
«Robur» (с латыни) — «дуб».
 Банксия болотная (Вanksia robur) — растение семейства протейных.
 Дуб черешчатый (Quercus robur) — дерево рода дуб.
См. также
 Робор — бог в галло-германской религии.